Associació de Mares i Pares d'Alumnes, organització dels pares i les mares dels alumnes d'un centre educatiu.
 Receptor AMPA, receptor àcid α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoazolepropionic.